Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров () — ежегодное соревнование юниорских (до возраста 21 год) мужских и женских команд Шотландии по кёрлингу. Проводится с 1975 года (мужчины-юниоры) и 1981 года (женщины-юниоры). Организатором является Ассоциация кёрлинга Шотландии («Королевский шотландский клуб кёрлинга», ).

С 1990 года мужской и женский турнир проводятся одновременно и в одном городе.

Победители мужского и женского чемпионатов получают право до следующего чемпионата представлять Шотландию на международной арене (в частности, на ) как юниорские сборные Шотландии.

Годы и команды-чемпионы

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Список юниорских мужских команд - чемпионов Шотландии по кёрлингу | The Royal Caledonian Curling Club
 Список юниорских женских команд - чемпионов Шотландии по кёрлингу | The Royal Caledonian Curling Club

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу на колясках

 
Шотландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1981 года